JOR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Disneyland/orange (Stati Uniti)
 JOR – codice vettore ICAO di Blue Air
 jor – codice ISO 639-3 della lingua jorá
 JOR – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Giordania